Alain Deloeuil (1954-), ancien coureur cycliste français
 Olivier Deloeuil, metteur en scène et réalisateur français